Иван Филимонович Церетели ( — ) — русский полковник, участник Первой мировой войны и Белого движения. Эмигрант, протоиерей Русской православной церкви за границей.

Биография 
Родился в дворянской семье юриста Филимона Церетели. В 1893 году окончил «филологическую гимназию» при Санкт-Петербургском филологическом институте. Поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, но в 1895 году перешёл в Николаевское кавалерийское училище, из которого в 1898 году был выпущен корнетом в лейб-гвардии Драгунский полк; поручик с 1902 года.

Участвовал в русско-японской войне. Служил в Амурском казачьем полку. В 1909 году окончил Николаевскую академию генерального штаба по 1-му разряду.

Командовал ротой в лейб-гвардии Преображенском полку (30.10.1909—03.11.1911); был адъютантом штаба 3-й кавалерийской дивизии (26.11.1911—17.07.1914); капитан с 6 декабря 1913 года.

В Первую мировую войну был начальником штаба 2-й пехотной дивизии; подполковник (ст. 15.06.1915), полковник (ст. 06.12.1916; за отличие). В 1918 году находился в армии Украинской Державы; был начальником штаба Отдельной Запорожской дивизии УНР.

В 1919—1920 годах находился в составе ВСЮР; служил в Симферопольского полку Добровольческой армии. В 1920 году преподавал в Крымском военном училище имени генерала М. В. Алексеева. В 1920 году после разгрома армии Врангеля был эвакуирован в Константинополь.

В 1921 году был рукоположен в диакона, затем — в священника; был помощником настоятеля церкви при даче Российского посольства под Константинополем (1921—1924, с перерывом в 1921—1922 годах, когда был настоятелем русской церкви на о. Антигона). Член епископского совета при управляющем русскими общинами в Константинополе. В 1924 году переехал в Венгрию; был настоятелем Сергиевской церкви в Будапеште (1924—1925).

С 1925 года жил во Франции: настоятель Троицкой церкви в Монтаржи (деп. Луаре) (1925—1926); настоятель храма Покрова Богоматери и Св. Александра Невского в Биаррице (1926—1934; с 1929 года — протоиерей); помощник настоятеля Свято-Николаевского собора в Ницце (1934—1945); настоятель церкви в парижском пригороде Гаренн-Коломб (1945); помощник настоятеля церкви при Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа (1946; с 1951 года — митрофорный протоиерей). Участвовал в съезде духовенства Западно-Европейского экзархата Московской патриархии в Париже в 1955 году.

Умер 23 декабря 1961 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Награды 
 орден Св. Анны 4-й ст. (1904);
 орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
 орден Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905);
 орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 27.11.1914);
 орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 27.11.1914);
 орден Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 16.05.1915).

Примечания

ССылки 
 

Протоиереи РПЦЗ
Выпускники филологической гимназии
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Турции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Военные Армии Украинской державы
Участники Крымской эвакуации